Бюро́ по прикладно́й бота́нике (Отделение прикладной ботаники и селекции Сельскохозяйственного учёного комитета — с 1917 года) — научное учреждение, созданное в 1894 году при Учёном комитете Министерства земледелия и государственных имуществ Российской империи для координации научно-исследовательской работы в растениеводстве.

История 
В 1894 году первым заведующим Бюро был назначен директор Санкт-Петербургского ботанического сада, доктор ботаники, профессор Военно-медицинской академии Александр Федорович Баталин (1847—1896). Бюро по прикладной ботанике состояло из трёх отделений: справочного, научного и акклиматизационного. В нём была начата огромная работа по изучению возделываемых в России растений, а также дикорастущих полезных и сорных растений Российской империи и созданию коллекции семян.

Реальная исследовательская деятельность началась с приходом в Бюро Р. Э. Регеля (1900). В 1901 году стали поступать образцы ячменя, были заложены опытные селекционные посевы в Закавказье. С уходом Бородина и событиями 1905—1906 годов положение Бюро ухудшилось, финансирование сократилось, посевы в Закавказье были уничтожены. В 1907 году опытные посевы были возобновлены в Курской губернии, приглашены новые сотрудники.

1 июля 1907 года по инициативе нового председателя Учёного комитета Б. Б. Голицына началась реорганизация Бюро, изучение низших растений отошло к новому Бюро по микологии и фитопатологии.

С 1908 года издавались «Труды по прикладной ботанике» (с 1918 г. — «Труды по прикладной ботанике и селекции», позднее — «Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции»). За период с 1908 по 1915 год финансирование увеличилось более чем в 30 раз, благодаря чему сформировалась команда первоклассных исследователей по нескольким сельскохозяйственным культурам и генетике. Здесь работали Н. И. Вавилов, В. К. Варлих, Б. Л. Исаченко, А. И. Мальцев, П. И. Мищенко, Н. Н. Кулешов, Л. П. Бреславец, К. А. Фляксбергер и др. В различных регионах европейской части Российской империи были заложены опытные участки и созданы отделения (Воронежское, Новгородское, Лифляндское, Саратовское и др.) на средства ГУЗиЗ и, отчасти, помещиков. С 1908 года организовывались регулярные экспедиции обследования и сборы местных сортов и полезных дикорастущих растений на территории России, изучение сорняков.

В 1917 году Бюро было преобразовано в Отделение прикладной ботаники и селекции Сельскохозяйственного ученого комитета Министерства земледелия. В 1920 году заведующим Отделением был избран Н. И. Вавилов. По его инициативе работа по изучению возделываемых в России растений и созданию коллекции семян, начатая Регелем, была существенно расширена. Было создано Нью-Йоркское отделение прикладной ботаники и селекции. В 1924 году часть Отделения прикладной ботаники и селекции стала основой Института прикладной ботаники и новых культур, а другая часть — основой Государственного института опытной агрономии. В 1930 году они были объединены в ВИР (1930—1992, ныне —ВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова), до 1940 года возглавлявшийся Н. И. Вавиловым.

Заведующие бюро 
 А. Ф. Баталин (1894—1896)
 А. А. Фишер фон Вальдгейм (1896—1899)
 И. П. Бородин (1899—1904)
 Р. Э. Регель (1904—1920)
 Н. И. Вавилов (1921—1924)

Примечания

Литература

Ссылки 
Ботанические организации
Наука в Санкт-Петербурге